L'Armentera kan syfta på:

Geografi

Italien 

 L'Armentera (bergstopp), Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Spanien 

 L'Armentera (ort), Katalonien, Província de Girona, 
 L'Armentera (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar